

Cinema
 Elle – film del 2016 diretto da Paul Verhoeven

Editoria
 Elle – rivista di moda francese
 Elle – settimanale italiano di moda femminile, bellezza, salute e intrattenimento

Geografia
 Ellé – fiume della Bretagna

Linguistica
 L – dodicesima lettera dell'alfabeto italiano

Mitologia
 Elle – personaggio della mitologia greca

Onomastica
 Elle – nome proprio femminile

Personaggi fittizi
 Elle – personaggio del manga e anime Death Note
 Elle Eedee – personaggio della linea di bambole Monster High, figlia dei robot.

Persone
 Ferdinand Elle – pittore francese del Seicento
 Louis Ferdinand Elle il vecchio – pittore francese, figlio del precedente
 Louis Ferdinand Elle il giovane – pittore francese, figlio del precedente